O Al-Nasr Cultural and Sports Club é um clube de futebol do Bahrein com sede em Manama. A equipe compete no Campeonato Bareinita de Futebol.

História 
O clube foi fundado nos anos 40, e tambem possui uma esquadra de voleibol.

Títulos 
 Campeonato do Bahrein: 1 (1959)

Ligações externas 

 [ ]

Clubes de futebol do Barém